Хуан Херемиас Богадо Бритос (; 4 июля 1995, Лимпио) — парагвайский футболист, защитник клуба «Унион Комерсио».

Биография

Клубная карьера 
Богадо является воспитанником асунсьонской «Олимпии», за основной состав которой он дебютировал 30 марта 2014 года во встрече с клубом «12 октября». 27 июля того же года полузащитник отметился первым забитым мячом.

В первом сезоне Херемиас принял участие в 26 матчах своей команды. В 2015 году Богадо потерял место в стартовом составе, провёл всего одну игру и летом для получения игровой практики был отдан в аренду в «Депортиво Капиата». 4 июля он уже провёл первую встречу в новом клубе, а 10 августа открыл счёт забитым мячам за «Депортиво».

В сборной 
В составе молодёжной сборной Парагвая Богадо участвовал в молодёжном чемпионате Южной Америки 2015. На турнире защитник принял участие в шести матчах, а его команда, заняв в финальной стадии шестое место не сумела пробиться на молодёжный чемпионат мира.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fichajes.com 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Депортиво Капиата»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Хенераль Кабальеро» Асунсьон
Игроки ФК «Комерсиантес Унидос»
Игроки ФК «Депортиво Мунисипаль» Лима
Игроки ФК «Унион Комерсио»